La Fòrça (Aude)
 La Fòrça (Dordonya)
 Cantó de La Fòrça